Landtagswahlkreis 31 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Ettlingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Mannheim-Stadt I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Märkisch-Oderland I/Oder-Spree IV (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oder-Spree II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Königs Wusterhausen I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Wiesbaden II (seit 2008)
 Wahlkreis Wiesbaden III (1983 bis 2003)
 Wahlkreis 31 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 31 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Ludwigslust-Parchim IV (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Parchim I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Ueckermünde (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Garbsen/Wedemark (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Langenhagen (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hannover-Mitte (2003)
 Landtagswahlkreis Hildesheim (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Osterode am Harz (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Bonn II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Wuppertal I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis III (2000)
 Landtagswahlkreis Bonn I (1995)
 Landtagswahlkreis Bonn II (1990)
 Landtagswahlkreis Bonn I (1980 und 1985)
 Landtagswahlkreis Neuss (1970 und 1975)
 Landtagswahlkreis Neuß (1966)
 Landtagswahlkreis Rheydt (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Rhein-Selz/Wonnegau (seit 2016)
 Wahlkreis Nierstein/Oppenheim (1991 bis 2011)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig 5 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipzig 7 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Leipzig 6 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Zittau I (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Sangerhausen (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Bitterfeld (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lübeck-Ost (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Stormarn-Süd (2012)
 Landtagswahlkreis Norderstedt (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Pinneberg (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Plön-Süd (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Oldenburg (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-West (1950)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Süd (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Weimar I – Weimarer Land II (seit 2014)
 Wahlkreis Weimarer Land II (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Schmölln – Altenburg II (1990)